Судьбинин:

 Судьбинин, Иван Иванович (1866—1919) — русский драматический актёр.
 Судьбинин, Серафим Николаевич (1867—1944) — русский актёр, художник, скульптор.

См. также 
 Судьба (значения)
 Судьбица
 Судьбинка